Болотский — русская фамилия, и топоним.

Персоналии 
 Болотский, Роман Михайлович (род. 1972) — российский самбист.

Топонимы 
 Болотский — посёлок в Ковровском районе Владимирской области.
 Болотский — посёлок в Судогодском районе Владимирской области.